Елизавета Ландсхут-Баварская (; 1383, Ландсхут — 13 ноября 1442, Ансбах) — курфюрстина Бранденбурга.

Елизавета — дочь герцога Баварского Фридриха и Маддалены Висконти. 18 сентября 1401 года Елизавета вышла замуж за Фридриха VI, бургграфа Нюрнбергского, который в 1415 году был возведён в курфюрсты Бранденбурга. Елизавета замещала супруга в долгие периоды отсутствия Фридриха. Через своего сына Альбрехта Ахилла Елизавета является прародительницей Гогенцоллернов.

Потомки 
 Елизавета (1403—1449), замужем за герцогом Людвиком II Бжегским (1380/5-1436), затем за герцогом Венцелем Тешенским (1413/18-1474)
 Иоганн Алхимик (1406—1464), отказался от прав перворождённого в 1437 году, маркграф Кульмбах-Байрейтский, женат на принцессе Барбаре Саксен-Виттенбергской (1405—1465)
 Цецилия (1405—1449), замужем за герцогом Вильгельмом I Брауншвейг-Вольфенбюттельским (1392—1482)
 Маргарита (1410—1465), замужем за герцогом Альбрехтом V Мекленбургским (1397—1423), затем за герцогом Людвигом VIII Баварским (1403—1445), затем за графом Мартином Вальденфельсским (ум. 1471)
 Магдалена (1412—1454), замужем за герцогом Фридрихом II Брауншвейг-Люнебургским (1418—1478)
 Фридрих II (1413—1471), курфюрст Бранденбурга, женат на принцессе Катарине Саксонской (1421—1476)
 Альбрехт III Ахилл (1414—1486), курфюрст Бранденбурга, женат на принцессе Маргарите Баденской (1431—1457), затем на принцессе Анне Саксонской (1437—1512)
 София (1416—1417)
 Доротея (1420—1491), замужем за герцогом Генрихом IV Мекленбургским (1417—1477)
 Фридрих III (1424—1463), женат на принцессе Агнессе Померанской (1436—1512)

Предки

Литература 
 Bernhard Glasauer: Herzog Heinrich XVI. (1393—1450) der Reiche von Bayern-Landshut. Territorialpolitik zwischen Dynastie und Reich. Herbert Utz Verlag, München 2009, ISBN 978-3-8316-0899-7 (Münchner Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Band 5; zugleich Dissertation, Universität München 2009).

Принцессы Баварии